На́бережное шоссе — улица в Печерском районе Киева. Пролегает вдоль Днепра от Почтовой площади до бульвара Дружбы народов и мосту им. Патона.

Вдоль начального отрезка шоссе — застройка XIX — начала XX столетия. К шоссе примыкают: мосты Пешеходный и Мост Метро и Днепровский спуск, Наводницкий парк.

История 
Как путь от Подола вдоль Днепра существовал, вероятно, уже в X—XII столетиях и представлял собой подъездную дорогу до переправы через Днепр на Наводничах—Выдубичах.

Современное название зафиксировано в 1850 году в связи с реконструкцией (а фактически с новой прокладкой) дороги от Подола до Николаевского цепного моста через Днепр. В 1912 году по шоссе проложили трамвайный путь к Цепному мосту. Эта линия действовала до 1941 года, однако в 1951 году по шоссе снова был пущен трамвай, на этот раз на всей протяжённости. Трамвайное движение было окончательно закрыто в феврале 2011 года в связи с строительством автодорожной эстакады возле станции метро «Днепр».

В 1930-е, 1950-е и 1980-е годы была проведена реконструкция шоссе, после чего оно приобрело современный вид.

Транспорт 
 Автобус 115
 Станция метро «Почтовая площадь» (в начале)
 Станция метро «Днепр» (в середине)
 Вдоль Набережного шоссе до 2011 года проходила трамвайная линия.

Здания и объекты, имеющие историческую ценность 
 № 2 Старое и новое сооружения электростанций Киевского трамвая (старое: 1890-е годы; новое: 1902-03/1907-08; инж. А. Абрагамсон, В. Безсмертный);
 № 8 Колонна Магдебургского права (1802-08, арх. А. Меленский);
 № 12 Береговая насосная станция Юго-Западной железной дороги (конец XIX ст.);
 Подпорная нижняя стена Новой Печерской крепости (1856).

Географические координаты 
Координаты начала 

координаты конца

Примечания

Ссылки 
 Набережное шоссе на сервисе Яндекс.Панорамы.
 Козлов К. Набережное шоссе. Мост им. Патона. Трамвай // urbantransport.kiev.ua
 Трамвайная линия на Набережном шоссе. Июль 1959: Рассказ очевидца ушедшей эпохи // Интернет-сайт «Памяти киевских трамваев».

Литература 
 Киев. Энциклопедический справочник. Глав. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1985.
 Вулиці Києва. Довідник / За редакцією Кудрицького А. В. — Київ: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. — 352 с. — ISBN 5-88500-070-0.